Il y a eu plusieurs batailles de Khotin  (ou de Hotin, orthographe roumaine, la forteresse se trouvant alors en Moldavie ou de Chocim, orthographe polonaise) :

 Bataille de Khotin – 1509, victoire polonaise sur la Moldavie;
 Bataille de Khotin – 1530;
 Bataille de Khotin – 1616;
 Bataille de Khotin – 1621, victoire polonaise sur les Ottomans;
 Bataille de Khotin – 1673, victoire polonaise sur les Ottomans;

Références 

Khotin